O Grande Pontífice ou Sublime Escocês de Jerusalém Celeste, na hierarquia maçônica do Rito Escocês, é o décimo nono grau. O posto representa o triunfo da Verdade, e aquele que o leva tem como obrigação o estudo do pontificado..

Bibliografia
 CAMINO, Rizzardo da. Rito Escocês do 1 ao 33. Santana, SP: Editora Madras, 1999.
 PAPUS. O que deve saber um mestre Maçom. São Paulo: Pensamento, 2011.

Maçonaria